Mol
Dureza
Mole (náutica)
François Molé

Localidades

La Môle

Môle Saint-Nicolas

Desambiguação
Desambiguações de topônimos